Рас-ель-Хайма ():

 Рас-ель-Хайма — місто в Об'єднаних Арабських Еміратах, адміністративний центр емірату Рас-ель-Хайма.
 Рас-ель-Хайма (емірат) — найпівнічніший емірат у складі ОАЕ.
 Рас-ель-Хайма (аеропорт) — міжнародний аеропорт.